Neely est un patronyme porté notamment par :
 
 Bam Neely (né en 1975), lutteur professionnel américain ;
 Barbara Neely (née en 1941), auteur afro-américain de roman policier ;
 Blake Neely (né en 1969), compositeur de musique de film et chef d'orchestre ;
 Bob Neely (né en 1953), ancien joueur canadien de hockey sur glace ;
 Brad Neely, auteur de bande dessinée américain ;
 Cam Neely (né en 1965), ancien joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Carrie Neely, joueuse de tennis américaine du début du .
 Richard Neely (né en 1941), écrivain américain de roman noir.

Homonymie de patronyme